Finlandia Propia (Varsinais-Suomi en finés) puede referirse a:

 Región de Finlandia Propia, una de las actuales divisiones administrativas de Finlandia.
 Provincia de Finlandia Propia, una de las provincias históricas de Finlandia.
 Finlandia continental, excluyendo las islas Åland.